Фёдор Мефодьевич Малыхин (17 февраля 1906 — 26 июля 1970) — советский военный деятель. Генерал-полковник (25.05.1959).

Биография 
В армии с 1928 года. Окончил Военно-хозяйственную академию 1938 г. в РККА в городе Харькове. В 1931 году — командир взвода, помощник командира роты, командир роты стрелковой дивизии. В 1939—1940 годах — офицер для особых поручений Генерального штаба РККА, старший помощник начальника отдела Управления тыла и снабжения Генерального штаба РККА. Во время Великой Отечественной войны — помощник начальника моботдела Управления тыла и снабжения Генерального штаба РККА, начальник штаба управления тыла: Волховского фронта, Степного фронта, 2-го Украинского фронта, Забайкальского фронта. В 1953—1959 годах — начальник штаба Тыла МО СССР, в последующем стал заместителем министра обороны.

Должность: Начальник штаба тыла МО СССР

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Предложный падеж 
Цитата из мемуаров Елены Кудиновой «Жизнь без прикрас»:

Арестовано много крупных медицинских специалистов, в том числе профессор Егоров, возглавлявший Санитарное Управление Кремля. Освобожден от должности недавно назначенный министром здравоохранения генерал-полковник Смирнов. В печати появились фельетоны, высмеивающие «Приоритет евреев в музыке, медицине, фармации, адвокатуре» и т. д. В ходу был самый короткий анекдот: «Еврей-колхозник».

Заместителем нашей академии был генерал Малыхин Федор Мефодиевич, грубоватый, но справедливый человек. Как-то был я у него по вопросу учебной программы и сказал, что вот генерал Смирнов сейчас не у дел. Жаль, что бездействует такой крупный специалист военной медицины, давайте пригласим его в академию и организуем кафедру военной медицины. Он засмеялся и ответил: «Да ты знаешь, что для Смирнова наша академия мелковата».

Награды 

 орден Ленина
 2 орден Красного Знамени
 Орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (18.12.1956)
 Орден Суворова II степени
 орден Б. Хмельницкого 2-й степени
 орден Отечественной войны I и II степеней
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 3 орден Красной Звезды

Звания 
 Генерал-майор интендантской службы (29.05.1945)
 Генерал-лейтенант интендантской службы (31.05.1954)
 Генерал-полковник (25.05.1959)

Примечания

Литература 
 [некролог] // Красная звезда. — 1970. — 28 июля.
 Горбачёв А. Н. 10000 генералов страны. — М.,200*
 Карпов В. В. «Маршал Баграмян. Мы много пережили в тиши после войны». — 2006.

Ссылки 
 The Generals of WWII

Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Интенданты Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище